Csehország
 Mirotice, település a Píseki járásban
 Mirotice, Bochov településrésze a Karlovy Vary-i járásban